

Onomastica
Callimaco – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi fittizi
Callimaco – personaggio del Callimachus, dramma in lingua latina di Roswitha di Gandersheim (X secolo)

Persone
Nome
Callimaco di Afidna – arconte polemarco nel 490 a.C., comandante degli Ateniesi nella battaglia di Maratona
Callimaco – scultore greco del V secolo a.C.
Callimaco – poeta ellenistico del III secolo a.C.
Callimaco – medico ellenistico del III secolo a.C., allievo di Erofilo, autore di commentarii di Ippocrate di Coo 
Callimaco – generale del I secolo a.C. al servizio di Mitridate VI del Ponto
Callimaco – epistratego tolemaico del I  secolo a.C.

Pseudonimo
 Philippus Callimachus Experiens (in polacco Filip Kallimach), pseudonimo di Fillippo Buonaccorsi – umanista del XV secolo
 Angelo Callimaco (n. Mazara del Vallo a metà Quattrocento) – pseudonimo di un umanista il cui vero nome era Angelo Monteverde, di cui si ignora luogo e data di morte 
 Callimaco Limi, Callimaco Mili, Callimaco Mii: pseudonimi di Pietro Camillo Almici (Coccaglio, 2 novembre 1714 – Coccaglio, 30 dicembre 1779) – teologo bresciano